Robert »Bobby« Gordon Orr, OC, kanadski hokejist, * 20. marec 1948, Parry Sound, Ontario, Kanada.

Orr je kariero začel v klubu Oshawa Generals v mladinski ligi Metro Jr.A v sezoni 1962/63, s klubom je še tri sezone igral v ligi OHA do sezone 1966/67, ko je prestopil v NHL klub Boston Bruins. V klubu je igral deset sezon, tudi v sezonah 1969/70 in 1971/72, ko je osvojil Stanleyjev pokal. Kar v šestih zaporednih sezonah, med 1969/70 in 1974/75, je dosegel več kot 100 točk. V sezonah 1976/77 in za kratko 1978/79 je igral za klub Chicago Black Hawks, za tem se je upokojil. V rednem delu lige NHL je v dvanajstih sezonah skupno odigral 657 tekem, na katerih je dosegel 270 golov in 645 podaj, oziroma 915 točk, v končnicah lige NHL pa je odigral 74 tekem, na katerih je dosegel 26 golov in 66 podaj, oziroma 92 točk.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na turnirjih Summit Series 1972, ko je bil le v postavi in zaradi poškodb ni mogel igrati, in Kanadski pokal 1976, ko je reprezentanci z dvema goloma in sedmimi podajami pomagal do osvojitve turnirja.

Orr velja za enega najboljših hokejistov vseh časov, hokejska revija The Hockey News ga je na Seznamu 100 največjih hokejistov lige NHL uvrstila na drugo mesto, za Waynom Gretzkyjem. V lasti ima tudi več rekordov lige NHL, za največ doseženih točk branilca v eni sezoni (139 v sezoni 1970/71), za največ doseženih podaj branilca v eni sezoni (102 v sezoni 1970/71), najboljše razmerje plus/minus točkovanja v eni sezoni (+124 v sezoni 1970/71) in največ podaj branilca na eni tekmi (6, sorekorderji: Babe Pratt, Pat Stapleton, Ron Stackhouse, Paul Coffey in Gary Suter).

Pregled kariere 

|-
| Oshawa Generals
| Metro Jr.A
| 62/63
|
| 34
| 6
| 15
| 21
|
| 45
|
|
|
|
|
|
| 
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 63/64
|
| 56
| 29
| 43
| 72
|
| 142
|
| 6
| 0
| 7
| 7
|
| 21
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 64/65
|
| 56
| 34
| 59
| 93
|
| 112
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| 
| 10
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 65/66
|
| 47
| 38
| 56
| 94
|
| 92
|
| 17
| 9
| 19
| 28
| 
| 14
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 66/67
|
| 61
| 13
| 28
| 41
|
| 102
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 67/68
|
| 46
| 11
| 20
| 31
| +30
| 63
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 68/69
|
| 67
| 21
| 43
| 64
| +65
| 133
|
| 10
| 1
| 7
| 8
| 
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 69/70
|
| 76
| 33
| 87
| 120
| +54
| 125
|
| 11
| 4
| 11
| 20
| 
| 14
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 70/71
|
| 78
| 37
| 102
| 139
| +124
| 91
|
| 7
| 5
| 7
| 12
| 
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 71/72
|
| 76
| 37
| 80
| 117
| +86
| 106
|
| 15
| 5
| 19
| 24
| 
| 19
|-
| Kanada
| Summit Series
| 72
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 72/73
|
| 63
| 29
| 72
| 101
| +56
| 99
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 7
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 73/74
|
| 74
| 32
| 90
| 122
| +84
| 82
|
| 16
| 4
| 14
| 18
| 
| 28
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 74/75
|
| 80
| 46
| 89
| 135
| +80
| 101
|
| 3
| 1
| 5
| 6
| 
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 75/76
|
| 10
| 5
| 13
| 18
| +10
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 76/77
|
| 20
| 4
| 19
| 23
| +6
| 25
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 76
|
| 7
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 78/79
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |857
| bgcolor="#7FFF00" |379
| bgcolor="#7FFF00" |825
| bgcolor="#7FFF00" |1204
| bgcolor="#7FFF00" |+597
| bgcolor="#7FFF00" |1344
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |100
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |98
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |137
|}

Glej tudi 
 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Opombe in reference 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Chicago Blackhawks
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Nosilci reda Kanade
Irski Kanadčani